Nieftjanik Jarosław, obecnie: Jarosławicz Jarosław (ros. Ярославич Ярославль) – rosyjski, męski klub siatkarski, powstały w 1988 roku z bazą w Jarosławiu. Klub obecnie występuje w rozgrywkach rosyjskiej Superligi.

Informacje ogólne 
 Barwy – czerwono-niebieskie
 Klasa rozgrywek – Superliga
 Hala – Kompleks ATLANT
 Liczba miejsc – 1000
 Trener klubu –  Jurij Mariczew

Bilans sezon po sezonie 

Poziom rozgrywek:

Kadra w sezonie 2012/13 
  Marko Bojić
  Igor Yudin

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu 

Rosyjskie kluby siatkarskie
Sport w Jarosławiu (Rosja)
Kluby siatkarskie założone w 1988